Dobrače (Arilje), een plaats in de Servische gemeente Arilje
 Dobrače (Rogatica), een plaats in de gemeente Rogatica, Bosnië-Herzegovina